Моника Селеш је трећи пут освојила турнир. У финалу је савладала Штефи Граф са 4:6, 6:3, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 1993.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно